Tárnok régi magyar férfinév
tárnok, az Árpád-kori szolgálónép egyik foglalkozása
Tárnokmester, vagy főtárnok (camerarius), fontos állami tisztség a középkori Magyarországon

Földrajz
Csallóköztárnok (szk. Trnávka), Szlovákia, Nagyszombati kerület, Dunaszerdahelyi járás
Tárnok, nagyközség Pest megyében, az Érdi járásban
Tárnok puszta, Fejér megye
 Tárnok puszta, Magyargurab része, Pozsony megye
Zalatárnok, Zala megye